Heia Safari bzw. Heia Safari! steht für:

 Heia Safari (Götz), Lied von Robert Götz (1921) 
 Heia Safari! (Schönicke), Marschlied von Martin Schönicke 
 Heia Safari (Film), zweiteiliger Fernsehfilm von Ralph Giordano (1966) 
 Heia Safari (Buch), ein  1920 publiziertes Jugendbuch von Paul von Lettow-Vorbeck über seine Kriegserfahrungen in Deutsch-Ostafrika, siehe Paul von Lettow-Vorbeck#Heia Safari (Buch)